Němčice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Němčice, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
Němčice, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín
Němčice, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Němčice, comune del distretto di Pardubice, nella regione di Pardubice
Němčice, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
Němčice, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Němčice, comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale
Němčice, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Němčice, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň
Němčice nad Hanou, città del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc